Proboscispora är ett släkte av svampar. Proboscispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Proboscispora